Alina Stadnik, lutteuse azerbaïdjanaise
Andriy Stadnik (1982-), lutteur ukrainien
Mariya Stadnik (1988-), lutteuse azerbaïdjanaise, mariée à Andriy Stadnik
Yana Stadnik (1987-), lutteuse britannique, sœur d'Andriy Stadnik